Stonington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stonington (Colorado)
 Stonington (Connecticut)
 Stonington (Borough), Connecticut
 Stonington (Illinois)
 Stonington (Indiana)
 Stonington (Maine)
 Stonington (Michigan)
 Stonington (Mississippi)
 Stonington (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Stonington Island, Insel in der Antarktis